Са́ндлер () — еврейская фамилия («башмачник», «изготовитель сандалий»).

Известные носители 
 Сандлер, Абрам Соломонович  (1912—1979) — советский учёный-энергетик.
 Сандлер, Александр Михайлович — профессор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист России.
 Сандлер, Асир Семёнович (1917—1996) — советский журналист и писатель-мемуарист, заключённый ГУЛАГа.
 
 Сандлер, Гиля (Григорий) Моисеевич (1912—1994) — хоровой дирижёр, бессменный руководитель хора студентов ЛГУ (1949—1994), хора Ленинградского радио и телевидения (1954—1987).
 Сандлер, Игорь Борисович (род. 1956) — рок-музыкант, предприниматель.
 Сандлер, Исаак Самойлович (1903—1970) — советский экономист, основатель и первый декан экономического факультета Пермского университета.
 Сандлер, Оскар Аронович (1910—1981) — композитор.
 Сандлер, Рикард (1884—1964) — шведский политический и государственный деятель.
 Сандлер, Сара (Дорон, 1922—2010) — израильский политик.
 Сандлер, Семён Анатольевич (1914—2001) — еврейский лингвист, автор самоучителя идиша для русскоговорящих.
 Сандлер, Соломон Миронович (1903—2001) — советский военный и государственный деятель, генерал-майор.
 Сандлер, Стефани (род. 1953) — американский исследователь и переводчик русской литературы.
 Сандлер, Филипп (род. 1997) — нидерландский футболист, играющий на позиции защитника.
 Сандлер, Хоскель Моисеевич (1910—1983) — советский художник.
 Сандлер, Эдуард Михайлович (род. 1981) — российский баскетбольный тренер и спортивный функционер.

См. также